8ª Armata italiana – unità militare italiana attiva nella seconda guerra mondiale
 8ª Armata britannica – unità militare britannica attiva nella seconda guerra mondiale
 8ª Armata tedesca – unità militare dell'esercito imperiale tedesco
 8ª Armata americana – unità militare dell'esercito statunitense